Saint-Félix (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Félix (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Félix (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Félix (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Félix (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Félix (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy